Mad About You (televisieserie), een Amerikaanse sitcom die werd uitgezonden van 1992 tot 1999
 Mad About You (2019), een remake van de oorspronkelijke televisieserie uit 1992 
 Mad About You (Hooverphonic), een lied van de Belgische band Hooverphonic uit 2000
 Mad About You (Warren Evans and Sam Price and His Orchestra), een Amerikaans jazznummer